Фан Бингбинг (кинески: 范冰冰, рођена 16. септембра 1981) је кинеска глумица. Од 2013. до 2017. била је уврштена као најплаћенија славна личност на Форбсовој листи 100 славних у Кини након што се сваке године од 2006. сврставала у првих 10. Појавила се на листи 100 најутицајнијих људи магазина Тајм 2017. године.

Фанов рани рад био је у источноазијској кинематографији и телевизији, нарочито у драмској серији Моја лепа принцеза (1998–1999). Њен пробој је дошао са филмом Мобилни телефон (2003) који је био кинески филм године са највећом зарадом. Наставила је да глуми у неколико кинеских филмова, укључујући Изгубљени у Пекингу (2007), Буда Моунтаин (2011) и Доубле Кспосуре (2012). За главну улогу у филму Ја нисам мадам Бовари (2016), Фан је освојио награде са Филмског фестивала Златни коњ, Међународног филмског фестивала у Токију, Међународног филмског фестивала у Сан Себастијану и награде Златни петао. Њене стране филмске улоге укључују француски филм Стретцх (2011), корејски филм Ми Ваи (2011), амерички суперхеројски филм Кс-Мен: Даис оф Футуре Паст (2014) и хонгконшко-кинеско-амерички филм Скиптраце (2015) .

Рођени 1981.
Кинески глумци